Greg Brown kan syfta på:

 Greg Brown (företagsledare)
 Greg Brown (ishockeyspelare)
 Greg Brown (musiker)